A är litterat på ånglok som SJ anskaffade i två serier den första serien under åren 1863-1873 och den andra serien under åren 1906-1909.

A-lok (första serien)
A-lok (andra serien)

Sveriges järnvägshistoria
Svenska ånglok